Himilcão  pode  referir-se a:
 Himilcão, navegador cartaginês do século V a.C.
 Himilcão (general) (morreu c. 396 a.C.), soldado na Batalha de Messene
 Himilcão (Guerras Púnicas) (fl. c. 250 a.C.), comandante cartaginês durante a Primeira Guerra Púnica

Desambiguações de antropônimos